Vinjasa ima više značenja:
 Vinjasa (Asti)
 Vinjasa (Torino)